Бикулова — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Бикулова, Елена Сергеевна (Маськина; род. 1964) — российская бегунья на сверхмарафонские дистанции.
 Бикулова, Лина Рахматуловна (Калуцкая; род. 1988) — российская легкоатлетка (спортивная ходьба).